La liste des sites classés de l'Ain présente les sites naturels classés du département de l'Ain. Au , ils sont au nombre de 31.

Liste

Références

Voir aussi

Liens externes

Articles connexes
 Site naturel classé
 Liste des sites Natura 2000 de l'Ain

Sites classés